Хосе Валентин Абесия Айльон (; 6 февраля 1846, Сукре, Боливия — 10 января 1910, там же) — боливийский врач, журналист и государственный деятель, второй вице-президент Боливии (1904—1909).

Биография 

Получил высшее образование как врач, журналист, историограф. Основал общество «Сосьедад географика Сукре» (1892).

В 1896—1904 гг. являлся ректором Университета Сан-Франциско Хавьера.

Принадлежал к Либеральной партии. Избирался депутатом парламента Боливии и несколько раз префектом департамента Чукисака.

В 1904—1909 гг. — второй вице-президент Боливии.

Автор книг по медицине и истории, среди которых «Колыбель Монтеагудо» (1905), «История Чукисаки» (1939).

Источники 
 https://www.vicepresidencia.gob.bo/1904-1909-Valentin-Abecia-Ayllon 

Политики XIX века
Политики XX века
Вице-президенты Боливии